Переможное (с  — Победное) — название населённых пунктов на Украине:

 Переможное — посёлок в Акимовском районе Запорожской области.
 Переможное — село в Васильевском районе Запорожской области.
 Переможное — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Переможное — село в Устиновском районе Кировоградской области.
 Переможное — село в Лутугинском районе Луганской области.
 Переможное — село в Новоайдарском районе Луганской области.
 Переможное — село в Городокском районе Львовской области.
 Переможное — село в Лиманском районе Одесской области.
 Переможное — с 1976 по 1990 гг. название села Мшанец Зборовского района Тернопольской области.